Beleg van Zutphen (1473): Karel de Stoute lijft Gelre en daarbij Zutphen in bij zijn Bourgondische rijk.
Beleg van Zutphen (1481): De Bourgondiërs vallen aan om het opstandige Gelre te heroveren.
Inname van Zutphen: Willem van den Bergh neemt de stad in voor de Staatsen.
Bloedbad van Zutphen (1572): De Spanjaarden onder Don Frederik nemen de stad in 1572 weer in.
Beleg van Zutphen (1584): Filips van Hohenlohe-Neuenstein tracht vergeefs de stad te heroveren op de Spanjaarden.
Beleg van Zutphen (1586): De Engels-Staatse legerleider Dudley poogt de stad te heroveren voor de opstandelingen, doch vergeefs.
Slag bij Warnsveld of de Slag bij Zutphen (1586): De Engels-Staatse legerleider Dudley lijdt een nederlaag tegen de Spanjaarden. 
Beleg van Zutphen (1591): Prins Maurits herneemt de stad op de Spanjaarden.
Beleg van Zutphen (1672): Het Franse leger van Lodewijk XIV neemt de stad in.